Ярмага́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Владимир Серафимович Ярмагаев (настоящее имя Вартес Серопян Ярымагаян; 1895—1973) — актёр и режиссёр, «голос Блокадного Ленинграда», c 1968 — художественный руководитель Ленинградского радио.
 Емельян Ярмагаев (настоящее имя Владимир Емельянович Ярмагаев; 1918—1995) — его племянник, писатель.
 Юрий Владимирович Ярмагаев (род. 1953) — сын Емельяна Ярмагаева, математик и экономист «команды Чубайса».